Сольовий склад та мінералізація води річки Сейм

Загальні дані 
Формування якості води найповноводнішої притоки Десни р. Сейм відбувається як на суміжній території Росії (приблизно 70 % стоку), так і на території України із загальною витратою води в гирлі близько 100 м3/с або 3,134 км3 за рік. 

Хімічний склад води р. Сейм на кордоні з Росією вивчали в 1967-1979 рр. та продовжили з 1993 по 2013 р. За цей період загальна мінералізація води змінювалася від 284,5 мг/дм3 (17.04.2003) до 700,2 мг/дм3 (23.06.1972)й мала досить значні коливання в часі. Так, весною 1973 р. коливання мінералізації води Сейму протягом двох місяців становили більше 100 %: від 303,5 мг/дм3 (13.03.1973) до 679 мг/дм3 (23.05.1973). Подібне за масштабами майже подвійне зниження мінералізації води в Сеймі спостерігали в зимово-весняний період 1998, 2003, 2010 рр. З приведеного рисунка випливає, що максимальні піки загальної мінералізації води (близько 650 мг/дм3) у річці Сейм спостерігалися у різні періоди (1972, 1977, 1995, 2006, 2007, 2008, 2010 роки), частіше у період зимової межені. Мінімальні значення мінералізації води і вмісту головних іонів (близько 350 мг/дм3 і менше) спостерігали переважно в період весняного водопілля, або затяжних літньо-осінніх дощів.

Узагальнені результати математико-статистичного обробітку даних хімічних аналізів води Сейму на кордоні з Росією за весь період досліджень приведено в табл. 1. 

Таблиця 1. Статистичні характеристики кількісної і якісної мінливості головних іонів та мінералізації води р. Сейм 

Розподіл варіант у варіаційних рядах головних іонів і загальної мінералізації води Сейму має не нормальний, а близький до нормального або логнормальний розподіл ймовірностей. Так, наприклад, уміст домінуючого серед катіонів кальцію у річці Сейм змінювався від 38,9 (15.03.1973) до 120,2 мг/дм3 (2.03.2010). Концентрація кальцію в жодній з проб води Сейму не перевищувала ГДК для водойм рибогосподарського призначення. При цьому розподіл варіанти умісту кальцію при статистичному аналізі дав наступні результати: 37-46,5 мг/дм3 – 3 значення або 1,81 %, 46,5-56 – 9 значень або 5,42 %, 56-65,5 – 10 значень або 6,02 %, 65,5-75,0 – 36 значень або 21,69 %, 75,0-84,5 % - 50 значень або 30,12 %, 84,5-94,0 – 24 значення або 14,46 %, 94,0-103,5 – 20 значень або 12,05 %, 103,5-113,0 – 12 значень або 7,23 %, 113,0 – 122,5 мг/дм3 – 2 значення або 1,2 %.

Аналогічним чином розподілені й інші головні катіони. Уміст магнію за ці ж роки змінювався від 6,4 (15.04.1998 р., 23.05.2006 р.) до 60,8 мг/дм3 (21.08.1968 р.). При цьому, уміст магнію в 6 пробах з 166 або в 3,61 % перевищував ГДК для водойм рибогосподарського призначення (40 мг/дм3). Концентрація магнію уводі Сейму має наступний розподіл у варіаційному ряді: 6-12,1 мг/дм3 – 15 значень або 9,04 % проб, 12,1-18,2 – 74 (44,58 %), 18,2-24,3 – 36 (21,69 %), 24,3-30,4 – 14 (8,43 %), 30,4-36,5 – 18 (10,84 %), 36,5-42,7 та 42,7-48,8 по 3 (по 1,8 %), 48,8-54,9 – 1 (0,6 %), 54,9-61 мг/дм3 – 2 значення або 1,2 % проб води.  

Концентрація натрію у воді Сейму змінювалася від 1,8 (12.05.1975 р.) до 41,8 мг/дм3 (21.07.1972), тобто в жодній з проб не перевищувала ГДК для водойм рибогосподарського призначення. 

Розподіл варіант у варіаційному ряді Na2+ для Сейму має наступний вигляд: 1,5-6 мг/дм3 – 2 значення або 1,2 % проб води, 6,0-10,5 – 13 (7,83 %), 10,5-15,0 – 40 (24,09 %), 15,0-19,5 – 55 (33,13 %), 19,5-24,0 – 25 (15,06 %), 24,0-28,5 – 14 (8,43 %), 28,5-33,0 – 7 (4,22 %), 33,0-37,5 – 8 (4,22 %), 37,5-42,0 мг/дм3 – 2 значення або 1,2 % проб води. 

В пробах води Сейму концентрація калію змінювалися від 1,8 (18.10.2010) до 8,3 мг/дм3 (28.03.2011). Для цього показника ГДК не встановлено.

Відсотково-еквівалентна форма вираження даних хімічних аналізів дуже важлива для подальшої характеристики досліджуваної води – визначення класу, групи за переважаючими аніонами й катіонами.

Необхідно відмітити, що кальцій за %-екв умістом був переважаючим катіоном в 147 пробах води з 166 тобто в 88,55 % проб, магній – 4 (2,4 %), натрій – не переважав в жодній з проб. В 15 пробах води переважаючого катіону не було, але в 11 з них найбільшим був уміст кальцію, в 4 пробах - магнію. При цьому %-екв уміст кальцію в пробах води Сейму змінювався від 35,02 % (21.08.1969 р.) до 78,78 % (23.05.2006 р.), магнію – від 7,96 % (23.05.2006 р.) до 58,02 % (21.08.1968 р.), натрію – від 1,56 % (12.05.1975) до 23,32 % (21.07.1972 р.), калію – від 0,65 % (18.10.2011р.) до 3,35 % (9.06.2009 р.). Середньоарифметичний %-екв уміст головних катіонів у воді Сейму наступний: Са2+ - 61,85 %, Mg2+ - 25,33 %, Na+ - 11,68 %, K+ - 1,13 %. 

Серед аніонів у всіх без винятку пробах води Сейму на кордоні з Росією переважали гідрокарбонати. Їх уміст змінювався від 152,0 (14.03.1973 р.) до 440,0 мг/дм3 (23.05.1973 р.). Розподіл варіант у варіаційному ряді НСО3- для Сейму має наступний вигляд: 150-183 мг/дм3 – 4 значення або 2,4 % проб води, 183-216 – 4 (2,4 %), 216-249 – 11 (6,63 %), 249-282 – 35 (21,1 %), 282-315 – 43 (25,9 %), 315-348 – 39 (23,5 %), 348-381 – 15 (9 %), 381-414 – 8 (4,8 %), 414-447 мг/дм3 – 7 значень або 4,2 % проб води.

Концентрація сульфатних іонів у воді р. Сейм змінюється від 9,9 (9.07.75 р.) до 104,6 мг/дм3 (12.07.1973 р.). Лише  в 1 пробі води з 166 уміст сульфатів був вищим за ГДК для водойм рибогосподарського призначення (100 мг/дм3). Для водойм господарсько-побутового призначення граничний уміст сульфатів 500 мг/дм3. Отже, за цим показником вода є незагрозливою для водопостачання.

Вибірка умісту сульфатів у воді Сейму має наступний розподіл: 9,5-20,1 мг/дм3 – 4 значення або 2,4 % проб води, 20,1-30,7 – 16 (9,64 %), 30,7-41,3 – 57 (34,34 %), 41,3-51,9 – 48 (28,92 %), 51,9-62,5 – 13 (7,83 %), 62,5-73,1 – 14 (8,43 %), 73,1-83,7 – 7 (4,21 %), 83,7-94,3 – 4 (2,4 %), 94,3-104,9 мг/дм3 – 3 значення або 1,8 % проб води. 

Уміст у воді Сейму, одного з найтоксичніших для рослин аніону, хлориду змінювався від 6,0 (18.12.1969 р.) до 58,0 мг/дм3 (13.07.1973), що значно нижче ГДК для водойм рибогосподарського (300 мг/дм3) й господарсько-побутового призначення (350 мг/дм3). Вибірка умісту хлоридів у воді Сейму має наступний розподіл: 6-11,2 мг/дм3 – 2 значення або 1,2 %, 11,2-16,4 – 23 (13,86 %), 16,4-21,6 та 21,6-26,8 –  по 48 (по 28,92 %), 26,8-32,0 – 24 (14,45 %), 32,0-37,2 – 10 (6 %), 37,2-42,4 – 4 (2,4 %), 42,4-47,6 – 1 (0,6 %), 47,6-52,8 мг/дм3 – 6 значень або 3,6 % проб води.

При цьому %-екв уміст гідрокарбонат-аніонів в пробах води Сейму змінювався від 51,09 % (12.07.1973 р.) до 88,1 % (25.10.2001 р.), сульфатів – від 3,7 %  (9.07.1975 р.) до 29,92 % (17.08.1977 р.), хлоридів – від 2,78 % (18.12.1969 р.) до 21,24 % (7.09.1978 р.), карбонатів – від 0 % (67,1 % проб) до 8,09 % (29.07.1998 р.). Середньоарифметичний %-екв уміст головних аніонів у воді Сейму наступний: HCO3- - 74,93 %, SO42- - 14,38 %, Cl- - 10,04 %, CO32- - 0,65 %.

Таблиця 2. Середньоарифметичний уміст головних іонів і мінералізації води р. Сейм – с. Тьоткіно за різні періоди спостережень

Виходячи з вище описаного, можемо констатувати, що вода Сейму за класифікацією О.А. Альокіна відноситься до гідрокарбонатного класу (С), кальцієвої групи(Са), другого типу, що відповідає відношенню: НСО3-< Са2+ + Mg2+< НСО3-+SO42- [1].

Сумарний уміст головних іонів у воді Сейму або загальна мінералізація змінювалася від 284,5 (17.04.2003 р.) до 700,2 мг/дм3 (23.06.1972 р.), що відповідає першій – другій категорії якості (прісна гіпогалинна – прісна олігогалинна). Вибірка значень загальної мінералізації води Сейму розподілились так: 280-327 мг/дм3 – 3 значення або 1,81 % проб, 327-374 – 6 (3,61), 374-421 – 10 (6,02 %), 421-468 – 34 (20,48 %), 468-515 – 42 (25,3 %), 515-562 – 41 (24,7 %), 562-609 – 15 (9,04 %), 609-656 – 11 (6,63 %), 656-703 мг/дм3 – 4 значення або 2,41 % проб. 

Якщо проаналізувати зміну хімічного складу води р. Сейм у часі (табл. 2), то необхідно відмітити незначне зниження мінералізації води в період 1996-2005 рр. за рахунок кальцію, натрію, гідрокарбонатів. Неоднозначно вели себе в цей період інші головні іони. Загалом протягом всього періоду спостережень хімічний склад води р. Сейм не мав значних коливань, викликаних антропогенною діяльністю. 

Натомість спостерігається деяка залежність загальної мінералізації води й умісту головних іонів від витрат та фази водного режиму. Узагальнення результатів досліджень показало, що найменшу мінералізацію води Сейму фіксували в період весняної повені, а найбільшу – у зимову межень (табл. 3). При цьому, при збільшенні витрат води у річці знижується в ній уміст кальцію, гідрокарбонатів. Інші головні іони не мають однозначного трактування за їх умістом у різні фази водного режиму.

Таблиця 3. Характеристика хімічного складу води Сейму за фазами водного режиму, мг/дм3

Враховуючи приблизну середньорічну витрату води Сейму на кордоні з Росією в 96,5 м3/с, на нашу територію разом з водним стоком тільки за 1 сек поступає солей. За 1 годину ця цифра зростає до 173,901 т, за добу – до 4173,636 т солей пов’язаних з головними іонами. [null За рік зі стоком Сейму на територію України поступає 1523377,07 т солей тільки головних іонів, в т.ч. 570443,777 т гідрокарбонатів, 109530,811 т – сульфатів, 76473,529 т – хлоридів, 4950,975 т - карбонатів, 471104,359 т – кальцію, 192783,368 т – магнію, 88965,221 т – натрію та 8477,593 т – калію. Дещо менші, але співставні результати перенесення речовин (хлоридів та сульфатів) Сеймом через кордон з Росією наведені російськими експертами в паспорті р. Дніпро за 2000 р. (табл. 4)] [20].

Таблиця 4. Масоперенесення через границю Російська Федерація – Україна основними притоками транскордонної ділянки басейну Дніпра (т/рік) 

Загалом за критерієм мінералізації вода Сейму знаходиться на межі розділу між прісною гіпогалинною першої категорії якості та прісною олігогалинною другої категорії якості.

За критеріями забруднення компонентами сольового складу вода Сейму за умістом хлоридів на кордоні з Росією в 1967-1979, 1993-2000 та 2006-2013 рр. відносилася до 2 класу другої категорії якості, у 2001-2005 рр. – до першої категорії якості [13]. 

За умістом сульфатів вода Сейму у 1993-2013 рр. відносилася до 1 класу першої категорії якості (відмінна), а в 1967-1979 – до 2 класу 2 категорії якості (добра) [13].

Оцінка якості води за трофо-сапробіологічними критеріями 

До трофо-сапробіологічних показників якості води відносяться: жорсткість, зважені частки, прозорість, рН, вміст кисню і насичення ним води, концентрація N-NH4+, N-NO2-, N-NO3-, P-PO43+, перманганатна  й біхроматна окиснюваність,  біологічне споживання кисню протягом п’яти діб, хімічне споживання кисню [17].

Узагальнені результати математико-статистичного обробітку даних трофо-сапробіологічних показників аналізів води Сейму на кордоні з Росією за весь період досліджень приведено в табл. 5. 

Таблиця 5. Статистичні характеристики кількісної і якісної мінливості трофо-сапробіологічних показників води р. Сейм 

Жорсткість води за період спостережень змінювалася від 1,86 (14.04.1970 р.) до 8,38 (23.05.1973 р.). Середньоарифметичні значення жорсткості води річки за весь період досліджень становили 5,68, у зимову межень – 6,25, весняну повінь – 5,35, літню межень – 5,86,  що значно менше встановленого ГДК для води питного призначення (ГДК = 7 мг-екв/дм3). Для водойм рибогосподарського призначення цей показник не нормується. При цьому в 12,48 % проб жорсткість була вищою за ГДК.

Слід відмітити, що в часі загальна жорсткість води була найвищою в 1967-1970 рр. і становила 6,37 мг-екв/дм3, а найменшою в 2001-2005 рр. – 5,45 мг-екв/дм3 (табл. 6).

Уміст зважених часток у воді Сейму коливався від 3,00 (6.12.2005 р.) до 122 (17.08.1977 р.) мг/дм3, а середнє арифметичне значення зважених часток за весь період спостережень - 14,90 мг/дм3. У зимову межень забруднення води зваженими частками становило 9,90 мг/дм3, у весняну повінь – 17,85, літню межень – 14,82 мг/дм3. 

За середньоарифметичним вмістом зважених часток (58,8 мг/дм3, табл. 5) вода Сейму у 1967-1970 рр. відносилася до 6 категорії якості (брудна), 1971-1979 рр. – до 5 категорії якості (помірно забруднена), у 1993-2013 рр. – до 3 категорії якості (досить чиста). Граничнодопустима концентрація зважених часток у воді питного водопостачання має бути меншою 15 мг/дм3. Серед проаналізованих проб води з не допустимою концентрацією зважених часток 20 % проб, тобто забруднення води є нестійким у часі і в той же час високим, що інколи перевищує ГДК більш ніж у 9 разів [17].

Якщо врахувати, що середньозважений уміст зважених часток у воді Сейму за останні 20 років складає 11,82 мг/дм3, то Сеймом за 1 с переноситься  зважених речовин, за годину 3,68 т, за добу 88,338 т, а за рік ця цифра зростає до 32243,352 т., що на 33,3 % більше за цифру приведену російськими експертами за 2000 р. (табл. 4) [20]. 

Таблиця 6. Середньоарифметичні значення трофо-сапробіологічних показників у воді р. Сейм у різні періоди спостережень, мг/дм3 

За реакцією водного середовища (величиною рН) вода Сейму відноситься до нейтральної або лужної, а граничні рівні становили: найнижче значення - 6,00 (21.07.1969 р., 21.08.1969 р.), найвище – 8,7 (29.07.1998 р.). 28,9 % проб води мали рН у межах 7,8-8,1, 26,42 % - 8,1-8,4, 14,46 % - у межах 7,5-7,8, що в сумі складає 69,78 %. 

Граничнодопустима величина рН для водойм рибогосподарського, господарсько-побутового, питного призначення 6,5-8,5. Цей поріг було перевищено лише в 3,07 % проб води.

За середньоарифметичною величиною рН (6,74, 7,73, 7,94, 7,91 од., табл. 5) вода р. Сейм у 1967-1979, 1993-1995, 2011-2013 рр. відносилася до 2 категорії якості, у 2001-2010 рр. – до 3 категорії якості, в 1996-2000 рр. – до 4 категорії якості. 

Уміст кисню у воді Сейму змінювався від 2,3 (27.02.1979 р.) до 16,6 (22.04.1998 р.) мгО2/дм3. При цьому, 38,75 % проб води мали вміст кисню 7,0-8,6 мгО2/дм3, 24,38 % - 8,6-10,2, 16,25 % - 10,2-11.8, 11,25 % – 5,4-7,0 і лише 5,63 % проб води мали вміст кисню нижчий ГДК для водойм рибогосподарського призначення (менше 6 мгО2/дм3). 

Якщо розглянути уміст розчиненого кисню у воді Сейму за фазами розвитку водного режиму, то найвищі його концентрації припадають на весняну повінь (9,24, мг/дм3 ), найнижчі – на літню межень (8,36 мг/дм3). 

Середньоарифметичні значення вмісту розчиненого кисню у воді Сейму в часі змінювались від 7,75 (1967-1970 рр.) до 9,48 (1996-2000 рр.) мгО2/дм3 (табл. 6). Вода за вмістом кисню в 1967-1979 рр. відносилася до 2 категорії якості, в усі інші періоди досліджень  - до І категорії якості - дуже чистої. 

Концентрація N-NH4+ у воді річки змінювалася  від 0 (13.05.1967 р., 12.09.1967 р., 12.10.1967 р., 18.12.1968 р.,  2,44 % проб) до 2,22 (13.07.1973 р.) мг/дм3. В 37,2 % проб концентрація азоту аміаку перевищувала граничнодопустимий рівень для водойм рибогосподарського призначення (0,39 мгN/дм3). В 43,9 % проб концентрація N-NH4+ перевищувала граничну межу 3 категорії екологічної оцінки – 0,3 мгN/дм3 (вода досить чиста, добрий екологічний стан). Рівень забруднення води Сейму азотом аміаку за повторюваністю оцінюється як стійкий (перевищення ГДК більше ніж в 30 % проб) та високий.

Якщо розглядати концентрацію азоту аміаку у воді Сейму за фазами водного режиму, то найвищими вони є у зимову межень (0,39 мгN/дм3), найнижчими – у весняну повінь (0,33 мгN/дм3), у літню межень – 0,36 мгN/дм3. З приведених результатів витікає, що різниця між концентраціями N-NH4+ в різні фази водного режиму несуттєва.

За середньоарифметичним умістом азоту аміаку вода Сейму у 1967-1970 рр., 1993-2000 рр. та 2006-2010 рр. відносилася до 4 категорії якості, у 1971-1979 – до 5, у 2001-2005 рр. та 2011-2013 рр. – до 3 категорії якості [13]. Аміак є кінцевим неорганічним продуктом складного проце­су мінералізації органічних речовин, які містять азот. Іони амонію засвоюються рослинами при фотосинтезі й окислюються в нітрити й нітрати. 

Якщо врахувати, що середня за останні 20 років концентрація азоту аміаку в Сеймі 0,354 мг/м3, то за нашими підрахунками, щорічно з Росії зі стоком Сейму на територію України поступає 965,664 т N-NH4+.

Концентрація N-NO2- у воді Сейму змінювалася  від 0 (4,4 % проб) до 0,38 мгN/дм3 (12.09.1971 р.) при середньоарифметичному значенні 0,060 мгN/дм3. При цьому в 72,96 % проб концентрація нітритів перевищувала ГДК для водойм рибогосподарського призначення (0,02 мгN/дм3), в 86,16 % - граничну межу 3 категорії екологічної оцінки – 0,01 мгN/дм3. Отже, забруднення води Сейму нітритами за повторюваністю є характерним (перевищення ГДК більш ніж у 50 % проб), а за рівнем -  високим [4]. Середньоарифметичне значення концентрації нітритів у воді Сейму з 1967 р. й до цього часу перевищувало ГДК в 2-5 раз і складало 0,04-0,10 мгN/дм3. Вода річки за забрудненням нітритами у 1967-1970 рр., 2001-2005, 2011-2013 рр. відносилася до 5 категорії якості (помірно забруднена), у 1971-1979, 1996-2000, 2006-2010 рр. – до 6 категорії якості (брудна) у 1993-1995 рр. – до 7 категорії якості (дуже брудна). 

Найвищий вміст нітритів у воді Сейму спостерігається в зимову межень (0,061 мгN/дм3, найнижчий – у літню межень (0,054 мгN/дм3). Середньоарифметична різниця у забрудненні води за цим показником за наведеними фазами водного режиму незначна. 

Якщо врахувати, що середня концентрація нітритів в Сеймі 0,060 мг/дм3, то за нашими підрахунками, щорічно з Росії зі стоком Сейму на територію України поступає 163,67 т N-NO2-.

Концентрації N-NO3- у воді річки змінювалися від 0 (13.05.1967 р., 12.09.1967, 12.10.1967 р.) до 15,8 мгN/дм3 (25.02.1997 р.) при середньоарифметичному значенні 2,98 . При цьому концентрації вищі за ГДК для водойм рибогосподарського призначення (9 мгN/дм3) зафіксовано в 1,54 % проб, вищі за граничну межу 3 категорії екологічної оцінки (0,5 мгN/дм3) – в 86,92 % проб. Найвищі рівні забруднення вод Сейму сполуками нітратів у межах 6-15,8 мгN/дм3 (8,46 % проб) фіксували в період зимової межені (листопад - лютий). 

Середньоарифметичні значення концентрації нітратів у воді Сейму за фазами водного режиму наступні: зимова межень 4,83 мгN/дм3, весняна повінь – 2,18, літня межень – 2,39 мгN/дм3. 

За середньоарифметичним вмістом нітратного азоту вода Сейму в 1964-1970 рр. відносилася до 1 категорії якості (дуже чиста), в 1971-1979 рр. – до 6 категорії якості (брудна), у 1993-2013 рр. – до найгіршої 7 категорії якості (дуже брудна).

За нашими підрахунками, щорічно з Росії зі стоком Сейму на територію України поступає 8129,036 т N-NO3-.

Концентрація мінерального фосфору (P-РО4) у воді Сейму змінювалася від 0,015 (2.09.1975 р.) до 1,911 мгР/дм3 (22.08.2012 р.) при середньоарифметичному значенні 0,551 мгР/дм3.  

Вміст фосфатів у водних об’єктах рибогосподарського призначення не нормується, але гранична межа 3 категорії екологічної оцінки становить 0,153 мг/дм3. Якщо дотримуватися цього нормативу, то 91,45 % відібраних і проаналізованих проб води мають концентрацію фосфатів вищу за цю межу. При цьому, середньоарифметична концентрація фосфатів у воді Сейму під час весняної повені (0,436 мгР/дм3), дещо вища в зимову межень (0,470 мгР/дм3 або 107,8 % до концентрації весняної повені) і найвища в літню межень (0,691 мгР/дм3 або 158,48 % до концентрації весняної повені).

За середньоарифметичним значенням умісту фосфатів у воді Сейму вода річки  у 1964-1970 рр. відносилась до 4 категорії якості (слабко забруднена), у 1971-1979 рр. – до 5, у 1993-1995 рр. – до 6, у 1996-2013 рр. – до 7 категорії якості (дуже брудна). Необхідно відмітити, що у порівнянні з періодом 1964-1970 рр. нині (2011-2013 рр.) концентрація фосфатів у воді річки зросла в 13,1 рази і вода є дуже забрудненою фосфатами. 

За розрахунками російських експертів в 2000 р Сеймом було перенесено на територію України  783 т фосфору загального [20], за нашими підрахунками – 721,386 т фосфатів. На 2012 р. ця цифра значно зросла й становить  3218,88 т фосфатів.

Перманганатна окиснюваність води річки змінювалася від 3,9 (12.09.1967 р.) мгО/дм3 до 14,8 (14.08.1967 р.) мгО/дм3. При цьому 28,6 % проб мали окиснюваність у межах 6,3-7,6 мгО/дм3, 26,5 % - 7,6-8,9, 14,3 % - 5,0-6,3 мгО/дм3 12,2 % проб – 8,9-10,2 мгО/дм3 (рис. 5). Середньоарифметичне значення ПО у воді Сейму за весь період спостережень становило 7,87  мгО/дм3, а за фазами водного режиму найвищим було у літню межень (7,91 мгО/дм3), найнижчим – у зимову межень (7,61 мгО/дм3).

Вода Сейу за середньою перманганатною окиснюваністю у 1967-1970 відносилася до 4 категорії якості (слабо забруднена органічними речовинами), у 1971-1979 рр. та 1993-1995 рр. – до 3 (досить чиста у відношенні забруднення органічними речовинами).

Середнє перенесення органічних речовин стоком Сейму в 1993-1995 рр. за визначенням ПО становило 14457,6 т/рік.

Біхроматна окиснюваність води Сейму також мала значні коливання в часі – від 3,2 мгО/дм3 (26.01.1968 р.) до 132,3 мгО/дм3 (7.02.1979 р.) при середньоарифметичному значенні 25,46 мгО/дм3. Однак, середня БО в часі мала дуже значні коливання: від 23,64 мгО/дм3 за період 1996-2000 рр. до 45,41 мгО/дм3 – за 1971-1979 рр. За фазами водного режиму значення БО були найвищими в зимову межень (62,3 мгО/дм3, 7 категорія якості), найнижчими – у весняну повінь (15,9 мгО/дм3, 3 категорія якості).

За середньоарифметичним значенням БО вода Сейму у 1967-1970 і 1993-1995 рр. відносилася до 4 категорії якості, у 1971-1979 – до 6, у 1996-2000 рр. – до 3 категорії якості [13].

Біологічне споживання кисню протягом п’яти діб (БСК5) для окислення органічних речовин, які містяться у воді, в аеробних умовах змінювалося від 0,9 (16.07.1997 р.) до 13,0 (21.07.1967 р.) мгО2/дм3 при середньоарифметичному значенні 2,83 мгО2/дм3. Граничнодопустимий рівень БСК5 у водоймах рибогосподарського призначення 2,25 мгО2/дм3, для водойм господарсько-побутового призначення - 3, гранична межа 3 категорії екологічної оцінки – 2,1 мгО2/дм3. Але в 56,52 % проб води БСК5 перевищувало ГДК для водойм рибогосподарського призначення і 60,25 % проб – граничну межу 3 категорії екологічної оцінки. 

Середньоарифметичне значення БСК5 у воді Сейму зменшувалося з 4,84 у 1967-1970 рр. (5 категорія якості) до 1,78 мгО2/дм3 у 2001-2005 рр (3 категорія якості). Пізніше цей показник дещо зростав, але вода річки протягом періоду 2006-2013 рр. і 1971-1979 та 1993-2000 рр. досліджень відносилась до 4 категорії якості (слабко забруднена) (табл. 6). Якщо розглядати значення цього показника за фазами водного режиму, то найвищими вони були у весняну повінь (3,18 мгО2/дм3), найменшими – в зимову межень (2,40 мгО2/дм3), а в літню межень 2,77 мгО2/дм3. За нашими підрахунками середнє перенесення легко-окиснюваних органічних речовин стоком Сейму в 2000 р. за визначенням БСК5 становило 4967 т/рік (за розрахунками російський експертів – 4340 т/рік [20]), у 2011-2013 рр. – 6983 т/рік. 

Хімічне споживання кисню при окисненні важко-окиснюваних органічних сполук почали визначати у водних об’єктах відносно недавно. Цей показник у воді Сейму змінювався в межах від 8,0 (19.11.1997 р.) до 40,0 мгО/дм3 (28.04.1994 р.), а середнє значення становить 18,04 мгО/дм3 (для прикладу: Дунай - Кілія – 28,29 мгО/дм3 [11,12], Десна - кордон з Росією – 30,68 мгО/дм3 [10]). ГДК для водойм господарсько-побутового призначення 15 мгО/дм3. В 71,3 % проб води ХСК перевищувало ГДК для водойм рибогосподарського призначення.

За фазами водного режиму ХСК найвищими були у весняну повінь (19,76 мгО2/дм3), найменшими – в зимову межень (15,91 мгО2/дм3), а в літню межень 17,93 мгО2/дм3.

За нашими підрахунками середнє перенесення важко-окиснюваних органічних речовин стоком Сейму в 2000 р. за визначенням ХСК становило 43563 т/рік (за розрахунками російський експертів – 40082 т/рік [20]), у 2011-2013 рр. – 49210 т/рік. 

Розрахунок індексу забруднення води (ІЗВ) проводиться за обмеженим числом інгредієнтів. Визначається середньоарифметичне значення результатів хімічних аналізів по кожному з таких показників: азот амонійний, азот нітритний, нафтопродукти, феноли,  розчинений кисень, біохімічне споживання кисню. Знайдене середньоарифметичне значення кожного з показників порівнюється з гранично допустимими концентраціями. При цьому у випадку розчиненого кисню величина гранично допустимої концентрації ділиться на знайдене середньоарифметичне значення концентрації кисню, тоді як для інших показників це робиться навпаки [17]. 

Розрахунок ІЗВ за обмеженим числом інгредієнтів дав такі результати: 1967-1970 р. – 2,85 (4 клас, вода забруднена),  1971-1979 рр. – 1,86, 1993-1995 рр. – 1,83 (3 клас, вода помірно забруднена), 1996-2000 рр. – 1,33, 2001-2005 рр. – 1,42, 2006-2010 рр. – 1,28, 2011-2013 рр. – 1,43. (3 клас, вода помірно забруднена). Отже, вода річки Сейм за індексом забруднення протягом 1971-1979 та 1993-2013 рр. знаходилася під значним антропогенним впливом, рівень якого близький до межі стійкості екосистеми, а в період 1964-1970 рр. – вода мала порушені екологічні параметри, а екологічний стан оцінювався як екологічний регрес [17].

Оцінка якості води за специфічними речовинами токсичної дії 

Уміст у природній воді нафтопродуктів, фенолів, СПАР, фторидів, ціанідів, пестицидів, важких металів та радіоактивності відноситься до специфічних показників токсичної й радіаційної дії. 

Узагальнені результати математико-статистичного обробітку даних аналізів води Сейму за специфічними речовинами токсичної й радіоактивної дії на кордоні з Росією за весь період досліджень приведено в табл. 7. 

Уміст нафтопродуктів у воді Сейму на кордоні з Росією змінювався від 0 (22,8 % проб) до 0,60 (15.04.1968 р.) мг/дм3 (табл. 7) при середньоарифметичному значенні 0,06 мг/дм3. За період досліджень 41,8 % проб води перевищували ГДК для водойм рибогосподарського призначення (0,05 мг/дм3). За середньоарифметичним умістом нафтопродуктів, вода Сейму, найзабрудненішою була у 1971-1979 рр. (0,22 мг/дм3, табл. 8) і відносилися до 6 категорії якості (брудна), у 1993-2000 рр. – до 3, у 1964-1970 рр. – до 2, у 2001-2013 рр. середній уміст нафтопродуктів не перевищував 0,007 мг/дм3, а води відносилися до 1 категорії якості (дуже чисті).

Таблиця 7. Статистичні характеристики кількісної і якісної мінливості специфічних показників токсичної й радіоактивної дії у воді р. Сейм 

Таблиця 8. Середньоарифметичний уміст специфічних і радіоактивних показників токсичної дії у воді р. Сейм у різні періоди досліджень, мг/дм3

Забруднення вод СПАР змінювалося від 0 (66,3 % проб) до 0,12 (25.03.1994 р., 28.04.1994 р.) мг/дм3. При цьому, в жодній з проб не виявлено перевищення ГДК для водойм рибогосподарського призначення (0,2 мг/дм3). Вода Сейму за середньоарифметичними значеннями СПАР (табл. 8) у 1971-1979 рр. відносилася до 5 категорії якості (помірно забруднена), у 1993-1995 рр. відносилася до 4 категорії якості (слабко забруднена), у 1996-2012 рр. – до 2 другої (чиста).

Уміст фенолів у воді Сейму змінювався від 0  (23,9 % проб) до 0,010 мг/дм3 (12.07.2011 р.) при середньоарифметичному значенні – 0,0013 мг/дм3, що перевищувало ГДК для водойм рибогосподарського призначення (0,001 мг/дм3). Загалом в 28,4 % проб води уміст фенолів перевищував ГДК для водойм рибогосподарського призначення. Середньоарифметичні значення концентрації фенолів найвищими були у 2011-2013 рр. і вода відносилася до 5 категорії якості. У 1971-1979, 1993-1995, 2006-2010 рр. вода Сейму за умістом фенолів відносилася до 4 категорії якості, у 1996-2005 рр. – до 2 категорії якості. Разом із стоком Сейму в Україну потрапляє з Росії 123,76 т/рік нафтопродуктів, 12,582 т/рік – СПАР, 2,681 т/рік – фенолів. Для порівняння із стоком Десни на територію України потрапляє 63,9 т/рік нафтопродуктів, 46,8 т/рік – СПАР, 17,79 т/рік – фенолів [10].

Уміст заліза у воді Сейму на кордоні з Росією високий і змінюється у значних межах від 0 (11.07.1964, 16.05.1966, 7.08.1966, 28.05.1969 рр.) до 1,51 (12.03.1970 р.) мг/дм3. У 78,2 % проб води уміст заліза перевищував ГДК для водойм рибогосподарського призначення (0,1 мг/дм3), в 42,4 % проб – ГДК для водойм питного водопостачання (0,2) і в 19,2 % проб – ГДК для водойм господарсько-побутового призначення (0,3 мг/дм3). За середньоарифметичним умістом заліза (табл. 8) вода Сейму на кордоні з Росією у всі періоди досліджень відносилася до 4 категорії якості – слабо забруднена.

Концентрації цинку у воді Сейму змінювались від 0 (55,6 % проб) до 0,106 (19.11.1997 р.) мг/дм3. При цьому, 31,1 % проб води мали уміст цинку, що перевищує ГДК для водойм рибогосподарського призначення, а 24,5 % проб – перевищували граничну межу 3 категорії екологічної оцінки, тобто характеризувались як слабо забруднені – брудні. За середньоарифметичними значеннями вмісту цинку (табл. 8) воду Сейму характеризували у 1971-1979, 2006-2010 рр. як дуже чисту (1 категорія якості), у 1993-1995, 2001-2005 рр. – 2, 2011-2013 - 3 категорія якості, 1996-2000 – 4 категорія якості.

Уміст міді у воді Сейму коливався в межах від 0 (68 % проб) до 0,017 (22.03.2006 р.) мг/дм3. В 5 % проб води уміст міді перевищував ГДК для водойм рибогосподарського призначення (0,001 мг/дм3). За середньоарифметичними значеннями вмісту міді вода Сейму на кордоні з Росією у 1996-2005 та 2011-2013 рр. відносилась до 3 категорії якості, у 1971-1979, 1993-1995, 2006-2010 рр. – до 4 категорія якості (табл. 8).

Уміст нікелю у воді Сейму змінювався від 0 до 0,008 (24.03.2009 р.) мг/дм3. За середньоарифметичними значеннями концентрації нікелю у Сеймі на кордоні з Росією, вода у всі роки досліджень відносили до 2 категорії якості,

У міст марганцю у воді Сейму змінювався від 0 (26.04.2005 р.) до 0,86 (7.07.2009 р.) мг/дм3. Лише 1,7 % проб води мали уміст марганцю нижчий за ГДК для водойм рибогосподарського призначення, а 68,96 % проб – нижчий за ГДК для водойм господарсько-побутового призначення [17]. За середньоарифметичними значеннями умісту марганцю (табл. 8) вода Сейму у 1993-1995 рр. відносилася до 2 категорії якості, у 1996-2000 – до 3, 2001-2013 рр. – 5 категорії якості (помірно забруднена).

Уміст загального хрому у воді Сейму змінювався від 0 до 0,01 (16.04.1999 р.) мг/дм3. За середньоарифметичними значеннями вмісту хрому вода Сейму у 2006-2010 рр. відносилася до 3 категорії якості, у 1971-1979, 1993-2005, 2011-2013 рр. – до 4 категорії якості.

Уміст алюмінію (для якого категорії якості не встановлені) у воді Сейму на кордоні з Росією змінювався від 0 (23.02.1993, 29.04.1993, 18.02.2006 р.) до 0,23 (13.04.2006 р.) мг/дм3. Токсична дія алюмінію для живих організмів водойм рибогосподарського призначення на сьогодні не регламентована.

З території Росії разом із стоком Сейму в середньому за рік надходить: 475,57 т заліза, 220,62 т – марганцю, 20,68 т – хрому загального, 4,135 т – міді, 24,19 т – цинку, 7,03 т– нікелю, 196,846 т – алюмінію, 609,97 т – фтору, 17,369 т – миш’яку. 

Для порівняння з території Росії разом із стоком Десни за рік надходить: 1089,9 т заліза, 242,67 т – марганцю, 106,43 т – хрому загального, 34,77 т – міді, 45,1 т – цинку, 55,3 т – нікелю, 400,2 т – алюмінію, 1192 т – фтору [10].

Підвищений вміст пестицидів був виявлений у пробах, відібраних у річках Сейм, Десна, Судость, Снов в 1995-2000 рр. Аналіз даних про якість води транскордонних річок свідчить про те, що в основному вони забруднені хлорорганічними пестицидами: ДДТ, його метаболітами й ізомерами ГХЦГ. В 72% проб води обстежених річок виявлений a – ГХЦГ, концентрація його коливалася в межах 0,003-0,111 мкг/дм3. Уміст γ-ΓХЦГ у воді становить 0,012-0,018 мкг/дм3. Концентрація ДДТ у досліджених пробах води в основному перебувала на рівні нижче мінімально обумовленої. Майже 47% проб води досліджених річок містили ДДЕ на рівні 0,007-0,026 мкг/дм3 [4-9, 14, 20]. 

Уміст таких гербіцидів як трефлан, харнес, а також синтетичних пиретроїдів (карате) у пробах води в період обстеження річок знаходився на рівні нижче межі виявлення, передбаченого стандартними методиками. Тільки в пробах води, відібраних у річках Десна, Судость, був виявлений гербіцид 2,4-Д у концентрації 2,1-2,4 мкг/дм3. Результати аналізів донних відкладів досліджених річок свідчать про те, що хлорорганічні пестициди містилися в них на рівні глобального розсіювання їх у біосфері. Крім того, 38% проб донних відкладів обстежених річок містили трефлан [3-9, 14, 20].

Загальна оцінка води Сейму за всією множиною показників (за так званою функцією міри R, [17]) наведена у табл. 9 і свідчить, що вода у всі періоди досліджень (за винятком 1964-1970 рр.) відносилась до 4 категорії якості – задовільна. 

Таблиця 9. Загальна оцінка якості води Сейму за всією множиною показників

Висновки 

Загальна мінералізація води Сейму змінювалася від 284,5 до 700,2 мг/дм3 при середньоарифметичному значенні 500,58 мг/дм3. Середньоарифметичний %-екв уміст головних іонів у воді Сейму наступний: Са2+ - 61,85 %, Mg2+ - 25,33 %, Na+ - 11,68 %, K+ - 1,13 %, HCO3- - 74,93 %, SO42- - 14,38 %, Cl- - 10,04 %, CO32- - 0,65 %. Отже, вода Сейму за класифікацією О.А. Альокіна відноситься до гідрокарбонатного класу (С), кальцієвої групи(Са), другого типу, що відповідає відношенню: НСО3-< Са2+ + Mg2+< НСО3-+SO42- [1].

За критерієм мінералізації вода Сейму на кордоні з Росією знаходиться на межі розділу між прісною гіпогалинною першої категорії якості та прісною олігогалинною другої категорії якості.

За критеріями забруднення компонентами сольового складу вода Сейму за умістом хлоридів в 1967-1979, 1993-2000 та 2006-2013 рр. відносилася до 2 класу другої категорії якості, у 2001-2005 рр. – до першої категорії якості. 

За умістом сульфатів вода Сейму у 1993-2013 рр. відносилася до 1 класу першої категорії якості (відмінна), а в 1967-1979 – до 2 класу 2 категорії якості (добра) [13].

За рік зі стоком Сейму на територію України поступає 1523377,07 т солей тільки головних іонів, в т.ч. 570443,777 т гідрокарбонатів, 109530,811 т – сульфатів, 76473,529 т – хлоридів, 4950,975 т - карбонатів, 471104,359 т – кальцію, 192783,368 т – магнію, 88965,221 т – натрію та 8477,593 т – калію. Для порівняння зі стоком Десни ця цифра складає 2056304,88 т, в т.ч. 1265926,0 т гідрокарбонатів,179830,9 т – сульфатів, 84253,2 т – хлоридів, 343313,5 т – кальцію, 702501,9 т – магнію,  82167,0 т – натрію та 17455,2 т – калію. 

Разом зі стоком Сейму на територію України переноситься з Росії 32243,352 т/рік зважених речовин, Десною відповідно - 90000,6 т/рік [10].

Середня за останні 20 років концентрація азоту аміаку в Сеймі 0,354 мг/м3. Щорічно з Росії зі стоком Сейму на територію України поступає 965,664 т N-NH4+.

Середня концентрація нітритів у воді Сейму 0,060 мг/дм3. За нашими підрахунками, щорічно з Росії зі стоком Сейму на територію України поступає 163,67 т N-NO2-.

За середньоарифметичним вмістом нітратного азоту вода Сейму в 1964-1970 рр. відносилася до 1 категорії якості (дуже чиста), в 1971-1979 рр. – до 6 категорії якості (брудна), у 1993-2013 рр. – до найгіршої 7 категорії якості (дуже брудна). За нашими підрахунками, щорічно з Росії зі стоком Сейму на територію України поступає 8129,036 т N-NO3-.

У порівнянні з періодом 1964-1970 рр. нині (2011-2013 рр.) концентрація фосфатів у воді річки Сейм зросла в 13,1 рази і вода є дуже забрудненою фосфатами. За розрахунками російських експертів в 2000 р Сеймом було перенесено на територію України  783 т фосфору загального [20], за нашими підрахунками – 721,386 т фосфатів. На 2012 р. ця цифра значно зросла й становить  3218,88 т фосфатів.

Середнє перенесення органічних речовин стоком Сейму в 1993-1995 рр. за визначенням ПО становило 14457,6 т/рік.

За нашими підрахунками середнє перенесення легко-окиснюваних органічних речовин стоком Сейму в 2000 р. за визначенням БСК5 становило 4967 т/рік (за розрахунками російський експертів – 4340 т/рік [20]), у 2011-2013 рр. – 6983 т/рік. 

За нашими підрахунками середнє перенесення важко-окиснюваних органічних речовин стоком Сейму в 2000 р. за визначенням ХСК становило 43563 т/рік (за розрахунками російський експертів – 40082 т/рік [20]), у 2011-2013 рр. – зросло до 49210 т/рік. 

Вода Сейму на кордоні з Росією забруднена специфічними речовинами токсичної дії – нафтопродуктами, фенолами, СПАР, загальним залізом, марганцем, алюмінієм, хромом, миш’яком і ін. 

Разом із стоком Сейму в Україну потрапляє з Росії 123,76 т/рік нафтопродуктів, 12,582 т/рік – СПАР, 2,681 т/рік – фенолів. 

З території Росії разом із стоком Сейму в середньому за рік надходить: 475,57 т заліза, 220,62 т – марганцю, 20,68 т – хрому загального, 4,135 т – міді, 24,19 т – цинку, 7,03 т– нікелю, 196,846 т – алюмінію, 609,97 т – фтору, 17,369 т – миш’яку. 

Загальна оцінка води Сейму за всією множиною показників (за так званою функцією міри R, [17]) свідчить, що вода у всі періоди досліджень (за винятком 1964-1970 рр.) відносилась до 4 категорії якості – задовільна.

Література 

1.     Алёкин О.А. К вопросу о химической классификации природных вод / О.А. Алёкин // Вопросы гидротехники. Ленинград: Гидрометиздат, 1946. 240 с. 

2.     Вишневський В.І. Гідрологічні характеристики річок України / В.І. Вишневський, О.О.  Косовець //  К.: Ніка-Центр, 2003. – 324 с. 

3.     Державна екологічна інспекція у Сумській області [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.dei.sumy.ua, вільний. – Загол. з екрану.

4.   Екологічний паспорт Сумської обл. станом на 1.01.2006 р. Суми. 2006. 76 с. Документи

5.   Екологічний паспорт Сумської обл. станом на 1.01.2007 р. Суми. 2007. 141 с. Документи

6.   Екологічний паспорт Сумської обл. станом на 1.01.2008 р. Суми. 2008. 103 с. Документи

7.   Екологічний паспорт Сумської обл. станом на 1.01.2009 р. Суми. 2009. 164 с. Документи

8.   Екологічний паспорт Сумської обл. станом на 1.01.2010 р. Суми. 2010. 129 с. Документи

9.   Екологічний паспорт Сумської обл. станом на 1.01.2011 р. Суми. 2011. 105 с. Документи

10. Лозовіцький П.С. Якість води Десни на кордоні з Росією та транскордонне перенесення речовин зі стоком / П.С. Лозовіцький // Часопис картографії. Вип. 9. 2013. С. 62-83.

11. Лозовіцький П.С. Трофо-сапробіологічні показники води р. Дунай – м. Кілія / П.С. Лозовіцький // Меліорація і водне господарство. 2013. Вип. 100. С. 84-99.

12. Лозовіцький П.С. Специфічні речовини токсичної дії у воді річки Дунай / П.С. Лозовіцький // Екологічні науки. 2014. №2 (6). С. 21-34.

13.  Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України / Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін. //  К., 2001. 48 с.

14.  Обобщенный информационный отчет за 2010 г. по Программе совместных исследований Межгосударственного совета по гидрометеорологии стран СНГ на период 2006-2010 гг. Сентябрь 24, 2010. Копирайт @ 2009-2012. МСГ СНГ. POGODA.BY. http://sng.pogoda.by/?cat=81 

15.  Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 6. Украина и Молдавия. Выпуск 2, Среднее и Нижнее Поднепровье // Под ред. М.С. Каганер. – Л.: Гидрометиздат, 1971. 656 с. 

16.  Романенко В.Д. Основи гідроекології, підручник для студентів екологічних і біологічних спец. Вузів  / В.Д. Романенко // – К.: Обереги. - 2001 р. - 728 с. 

17.  Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод: Підручник / С. І.  Сніжко // К.: Ніка-Центр, 2001. – 264 с.

18.  Таубе П.Р. Химия и микробиология воды / П.Р.Таубе, А.Г.  Баранова // М.: Высш. шк.,  1983. - 280 с.

19. Унифицированные методы анализа вод СССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 144 с.

20.  Экологическое состояние бассейна Днепра. Паспорт реки Днепр. 2000. gp-info.forest.ru/dnipro/html/rus/chart/chart3.3.htm

Джерела 
 Лозовіцький П.С. Екологічне оцінювання якості води Сейму на кордоні з Росією та транскордонне перенесення речовин стоком [Текст] / П.С Лозовіцький, А.П.Лозовицький // Екологічні науки. 2015. № 10. С.62-83.
Сейм
Гідрохімія